Terence McKenna
David McKenna
Kevin McKenna
Dave McKenna
Parker McKenna Posey
Bruce C. McKenna

Desambiguações de sobrenomes